Dubenec (powiat Przybram)
 Dubenec (powiat Trutnov)